Тувинский областной (республиканский) комитет КПСС — центральный партийный орган, существовавший в Туве (Тувинская АО, Тувинская АССР) с октября 1944 года по 6 ноября 1991 года.

История 
  В октябре 1944 года, в связи с образованием Тувинской автономной области, был создан Тувинский областной комитет ВКП(б).
 13 октября 1952 Тувинский областной комитет ВКП(б) переименован в Тувинский областной комитет КПСС.
 10 октября 1961 года Тувинская автономная область преобразована в Тувинскую АССР.
 В 1991 Тувинский областной комитет КПСС преобразован в Тувинский республиканский комитет КП РСФСР (в составе КПСС).
 23 августа 1991 года деятельность КП РСФСР приостановлена, а 6 ноября этого же года запрещена.

Первые секретари РКП(б)/ВКП(б)/КПСС 
 10.1944 - 10.10.1961 Тока, Салчак Калбакхорекович
 Тока, Салчак Калбакхорекович (10.10.1961 — 11.5.1973)
 вакансия, и. о. 2-й секретарь Тувинского областного комитета КПСС Серяков Владимир Ефимович (11.5.1973 — 6.6.1973)
 Ширшин, Григорий Чоодуевич (6.6.1973 — 23.8.1991)

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник / Сост. В. И. Ивкин. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999.-639с.,илл и Залесский К. А. Кто есть кто в истории СССР. 1924—1953 / К. А. Залесский.- М.: Вече, 2009. — 752 с. — (Кто есть кто).
 «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС ВКП(б) РКП(б) РСДРП(б) 1917—1991 историко-биографический справочник Автор-составитель Ю. В. Горячев»

Ссылки 
 Тувинская автономная область
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Тувинский
XX век в Тыве